Municipio de Coyotepec puede referirse a:

Municipio de Coyotepec, municipio mexicano en el estado de México.
Municipio de Santa María Coyotepec, municipio mexicano en el estado de Oaxaca.
Municipio de Coyotepec, municipio mexicano en el estado de Puebla.